Sweno ist
 der Name eines sowjetischen Flugzeugprojekts, 
 der Name einer politischen Gruppe in Bulgarien.